Gläserner Mensch steht für:
 Gläserner Mensch (Datenschutz), ein vollständig durchleuchteter, überwachter Mensch, als Metapher des Datenschutzes
 Gläserner Mensch (Dresden), vom Deutschen Hygiene-Museum in Dresden entwickelte anatomische Menschenmodelle aus Kunststoff

Siehe auch:
 Gläserner Mönch